Незламний/а — щось дуже міцне, що не можна розбити, зігнути, зруйнувати тощо; хтось, кого не можна побороти, скорити, зламати, бо він/вона є вірними своїм переконанням.

У кіно
 Незламна — українсько-російська повнометражна історико-драматична та біографічна стрічка 2015 року російського режисера Сергія Мокрицького.
 Незламна Кіммі Шмідт — оригінальний телесеріал Netflix створений у 2015 році.
Незламні — український короткометражний художній історичний фільм 2019 року

Див. також 
 Нескорений

Багатозначні терміни